Everschor ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Everschor (* 1934), deutscher Journalist, Filmkritiker und Autor
 Karin Everschor-Sitte (* 1984), deutsche Physikerin